Payungsari (Pedes), een plaats in Indonesië
Payungsari (Panumbangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing